

Dynastes 
 Crésus (), roi semi-légendaire de Lydie.

Titres 

 Croesus (1710), opéra de Reinhard Keiser.
 Crésus (1960), film français de Jean Giono ;
 Crésus (2005-2006) jeu télévisé quotidien sur TF1 ;

Personnage de fiction 
Crésus est un nom de personnage de fiction notamment porté par : 
 Crésus Flairsou, personnage de fiction des comics Disney.

Autres 
 Crésus, groupe musical français.